Stanisław Zawadzki (1743–1806) – architekt doby klasycyzmu, generał major wojsk koronnych
 Stanisław Zawadzki (1900–1984) – generał LWP, minister pracy PRL
 Stanisław Zawadzki (1984–) – szachista, mistrz międzynarodowy
 Stanisław Zawadzki (1878–1960) – malarz
 Stanisław Zawadzki zwany Picus (zm. 1600) – lekarz, profesor Akademii Krakowskiej
 Stanisław Zawadzki (1903–1940) – prawnik
 Stanisław Maciej Zawadzki (zm. 2021) – ekonomista, prof. dr hab.

Przypisy